UEFA Champions League finalen 2016 var en fodboldkamp der blev spillet 28. maj 2016. Kampen blev spillet på San Siro i Milano, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 2015-16. Den var kulminationen på den 61. sæson i Europas fineste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den 24. finale siden turneringen skiftede navn fra European Champion Clubs' Cup til UEFA Champions League.

De deltagende hold var de spanske Madrid-klubber Atlético de Madrid og Real Madrid. Det er anden gang i turneringens historie at to klubber fra samme by mødtes i finalen, da de to hold også mødtes i finalen i 2014. Real Madrid vandt kampen på straffesparkskonkurrence, efter at den ordinære kamp var endt 1-1, og der blev ikke scoret i den forlænget spilletid. Det var Real's 11. sejr i turneringen, mens det var Atléticos tredje finale uden sejr, efter nederlag i 1974 og 2014.

Kampen blev ledet af den engelske dommer Mark Clattenburg.

Spillested 
UEFAs eksklusiv-komite bestemte på et møde den 18. september 2014 i Nyon, at San Siro, officielt kendt som Stadio Giuseppe Meazza, i Milano skulle være vært for finalen. Hele anlægget blev bygget i 1925 og åbnede året efter som hjemmebane for fodboldklubben AC Milan. I 1947 fik lokalrivalerne fra FC Internazionale Milano også hjemmebane på San Siro, og siden har de to klubber delt brugen af stadion.

Kampen

Detaljer

Se også 
 UEFA Europa League finalen 2016

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFAs hjemmeside 

2016
Finalen 2016
Fodbold i 2016
Sport i Milano
Begivenheder i 2016
Atletico de Madrid
Real Madrid